Пузырь

 Пузырь — наполненная каким-либо газом область (обычно округлой формы)
 Пузырь, настоящее имя Фредерик Джей Дюкс — вымышленный мутант комиксов Marvel Comics, обладающий нечеловеческим весом и силой.
 Пузырь — персонаж книги «Незнайка на Луне», бездомный.
 Экономический пузырь — торговля крупными объёмами товара или чаще ценными бумагами по ценам, существенно отличающимся от справедливой цены.